Ave Maris Stella, composities van Edvard Grieg
 Institut Maris Stella, school in Laken (België)
 Maris Stella Instituut, school in Malle (België)

Zie ook Stella Maris